Sayuri Osuga, née le  à Shibetsu (Japon), est une sportive japonaise pratiquant le cyclisme sur piste et le patinage de vitesse.

Biographie 

Sayuri Osuga a la particularité d'avoir participé aux Jeux olympiques dans deux disciplines différentes.
Lors des Jeux olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City, elle se classe douzième dans l'épreuve de 500 mètres de patinage de vitesse et douzième en 1 000 mètres. Elle concourt en cyclisme sur piste aux Jeux olympiques d'été de 2004 à Athènes où elle se classe huitième de l'épreuve du 500 mètres. Enfin, elle participe aux Jeux olympiques d'été de 2006 à Turin et termine huitième du 500 mètres.

Elle remporte lors des Championnats du monde simple distance de patinage de vitesse 2007 la médaille de bronze dans l'épreuve de 500 mètres.

Lien externe 
 

Coureuse cycliste japonaise
Coureuse cycliste sur piste
Patineuse de vitesse japonaise
Naissance en octobre 1980
Naissance dans la sous-préfecture de Kamikawa
Patineuse de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Coureuse cycliste aux Jeux olympiques d'été de 2004
Patineuse de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 2006